Warenhaus Hettlage oder Kaufhaus Hettlage steht für:
 Warenhaus Hettlage (Düsseldorf)
 Kaufhaus Hettlage (München)